Die Guangzhou International Women’s Open 2010 war die 7. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Guangzhou, China. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Es fand zeitgleich mit dem Bell Challenge 2010 in Québec, Kanada vom 11. bis zum 19. September 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Shahar Peer und im Doppel die Paarung Wolha Hawarzowa / Tazzjana Putschak.

Im Einzel gewann Jarmila Groth gegen Alla Kudrjawzewa mit 6:1, 6:4 und im Doppel Edina Gallovits / Sania Mirza gegen Xinyun Han / Wanting Liu mit 7:5, 6:3.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Guangzhou